Hillside Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hillside Cemetery (Alabama), ID-Nr. 85002870
 Hillside Cemetery (Berkshire County, Massachusetts), ID-Nr. 01000722
 Hillside Cemetery (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 05001373
 Hillside Cemetery (Middletown, New York), ID-Nr. 94001027